Перше тирновське повстання (1598)
 Друге тирновське повстання (1686)